Rokytnice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Rokytnice (okres Přerov)
Rokytnice (okres Zlín)
Rokytnice nad Jizerou (okres Semily)
Rokytnice nad Rokytnou (okres Třebíč)
Rokytnice v Orlických horách (okres Rychnov nad Kněžnou)